Steve McGarrett (1968)
 Steve McGarrett (2010)